Kolke ist 

 der Familienname folgender Personen:
 Heinrich vom Kolke (1821–1856), deutscher Physiker
 Markus Kolke (* 1990), deutscher Fußballspieler

 ein Ortsteil der Ortschaft Gnesta in Schweden, Kolke (Gnesta)